El término arnés puede referirse:

 al arnés (combate) o «armadura», la vestidura dedicada a proteger diversas partes del cuerpo de los ataques de un oponente;
 al arnés (escalada), un elemento de seguridad usado en la escalada y el montañismo, y en otras actividades de riesgo;
 al arnés (guarnición), un conjunto de adornos, jaeces o arreos que se pone a los caballos de montar y a las caballerías de tiro y de carga;
 al arnés (juguete sexual);
 a Arnés (España), un municipio de la provincia de Tarragona, en la comunidad autónoma de Cataluña.

Enlaces externos